Германская Восточно-Африканская палеонтологическая экспедиция (нем. Tendaguru-Expedition) — серия палеонтологических экспедиций (1909, 1909-10, 1911, 1912-13 гг.), работавших в Танганьике (современная Танзания), на территории Германской Восточной Африки. Экспедиция была организована берлинским Музеем естественной истории. В 1909—1911 годах экспедицию возглавлял куратор отдела ископаемых музея, палеонтолог и геолог Вернер Яненш (Werner Ernst Martin Janensch 1878—1969), ему помогал палеонтолог Эдвин Хенниг (Edwin Hennig, 1882—1977). С 1912 года раскопки проводил Ганс Рек, позднее обнаруживший первый скелет гоминид в ущелье Олдувай.

История 
В 1907 году немецкого натуралиста и палеонтолога Эберхарда Фрааса (Eberhard Fraas, 1862—1915) путешествующего по Танганьике, попросили проверить слухи, о странных костях, находящихся в местечке под названием Тендагуру-Хилл на юго-востоке страны. Ученый действительно обнаружил в окрестных холмах множество ископаемых костей, большая часть которых принадлежала зауроподам. Вернувшись в Германию Фраас приложил много усилий, для организации большой экспедиции в Восточную Африку.

Экспедиция прибыла в Танганьику только в 1909 году, было исследовано обширное захоронение ископаемых костей в слоях, впоследствии названных — свита Тендагуру (Tendaguru formation). Здесь сохранились остатки позднеюрских животных, живших около 150—145 млн лет назад. Помимо динозавров были найдены кости палеогеновых млекопитающих, птерозавров, древних рыб и остатки беспозвоночных.

После окончания Первой мировой войны Германия потеряла свои колонии в Африке, мандат на управление Танганьикой получила Великобритания и дальнейшее изучение Тендагуру продолжили английские исследователи.

Наиболее значимые находки 

 Найден и доставлен в Германию почти полный скелет брахиозавра (Brachiosaurus brancai). Гигантские кости были извлечены из породы; с большим трудом, при помощи нескольких сотен носильщиков, доставлены на побережье, погружены на корабль и отправлены в Европу. Скелет смонтирован в берлинском Музее естественной истории (Museum für Naturkunde), и до сих пор, является центральным и самым впечатляющим экспонатом этого музея.

 Были найдены два скелета кентрозавра (Kentrosaurus) из семейства стегозаврид.

 Скелет дикреозавра — сравнительно небольшого завропода, длиной до 13 метров, весом до 3—4 тонн.

 Скелет хищного динозавра, спорного систематического положения — Элафрозавра (Elaphrosaurus), описанного Вернером Яненшом в 1920 г.

Результаты 
Экспедиция оказалась одной из самых успешных и значительных по достигнутым результатам. Было собрано и доставлено в Европу 250 тонн ископаемых остатков, европейские ученые получили богатые коллекции позднеюрских рептилий, очень хорошей сохранности, были описаны многие новые виды.

Полученые результаты стимулировали интерес к дальнейшему исследованию ископаемых фаун африканского материка.

Примечания 

Палеонтологические экспедиции
Научные экспедиции Германии
Научные экспедиции XX века
Исследования Африки
1900-е годы в Танзании
Природа Танзании
1910-е годы в Танзании